Nils Berndtson kan avse:

 Nils Berndtson (bibliotekarie)
 Nils Berndtson (konstnär)
 Nils Berndtson (politiker)